Майкл А́ндерсон ():
 Андерсон, Майкл (1920—2018) — британский кинорежиссёр.
 Андерсон, Майкл Дж. (род. 1953) — американский актёр.
 Андерсон, Майкл Филлип (1959—2003) — американский лётчик-астронавт, погибший в катастрофе шаттла «Колумбия».